Charles Duveyrier – drammaturgo, librettista e filosofo francese
 Henri Duveyrier – esploratore francese
 Anne-Honoré-Joseph Duveyrier, noto come Mélesville – drammaturgo francese